VII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл 2-25 августа в Юрмале по круговой  системе. В нём приняли участие 21 спортсмен. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионом страны стал Андрис Андрейко. Второе место занял Исер Куперман. На третьем месте Эрлен Померанец.

Итоговое положение

Литература 
 Журнал «Шашки». — 1961. — № 5. — С. 10.

Ссылки 
 ФИНАЛ VII ПЕРВЕНСТВА СССР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ШАШКАМ с 2 по 25 августа 1961 г.

Мужчины 1961
Спортивные соревнования в Юрмале
1961 год в шашках
1961 год в Латвии
Август 1961 года
Чемпионаты СССР в 1961 году
Соревнования по шашкам в Латвии